przetrenowanie w sporcie
 przetrenowanie w statystyce